Il Bank Austria Tennis Trophy 1989 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 15ª edizione del torneo che fa parte del Nabisco Grand Prix 1989. Il torneo si è giocato dal 16 al 23 ottobre 1989.

Campioni

Singolare maschile

 Paul Annacone ha battuto in finale  Kelly Evernden 6–7, 6–4, 6–1, 2–6, 6–3

Doppio maschile

 Jan Gunnarsson /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Paul Annacone /  Kelly Evernden 6–2, 6–3

Collegamenti esterni